Tanvoussé peut désigner :
 Tanvoussé, une localité située dans le département de Béguédo au Burkina Faso
 Tanvoussé, une localité située dans le département de Nagréongo au Burkina Faso
 Tanvoussé-Mossi, une localité  située dans le département de Koumbri au Burkina Faso
 Tanvoussé-Peulh, une localité située dans le département de Koumbri au Burkina Faso